Men in White (1934), een film van Richard Boleslawski
Men in White (1998), een film van Scott P. Levy